Список млекопитающих Коморских островов включает виды млекопитающих, обнаруженных на территории государства Коморских Островов. В список включены регионально исчезнувшие виды.

Из 35 указанных в таблице видов 0 находятся под критической угрозой исчезновения, 2 находится под угрозой исчезновения, 4 являются уязвимыми, 2 находятся в состоянии близком к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Коморские острова
Коморские острова